Martin Nečas (1999-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Petr Nečas Homme politique Tchèque
 gouvernement Nečas sixième législature de la Chambre des députés Tchèque